Le pince-sans-rire est une forme d'humour.
 Le pince-sans-rire est un jeu de société ancien qui a donné son nom à une forme d'humour.
 Le Prince sans rire est une bande dessinée de la série Bizu de Jean-Claude Fournier.